Carragheen – Località dell'Irlanda.
 Carragheen – nota più propriamente col nome di carrageen, è un tipo di alga, originaria della località irlandese di Carragheen.